Camagüey (provincie), een provincie van Cuba
Camagüey (stad), een stad op Cuba